Чемпионат Нидерландов по футболу 1917/18 () — 30-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят одна команда из 31 города, разбитые на пять групп — Восточную, Северную, Южную и две Западных.

Победителем восточный группы стал клуб «Гоу Эхед» из города Девентер. В остальных группах первые места заняли: «Бе Квик», «Виллем II», Аякс и АФК. Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Аякс» из Амстердама в первый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Север

Первый класс Юг

Первый класс Восток A

Первый класс Восток B

Финал чемпионата 

  •    •

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1917 году
1918 год в Нидерландах